Бюро дипломатической безопасности (), более широко известное как Дипломатическая безопасность (), или БДБ (ДБ, ) — федеральное агентство, является подразделением безопасности и правоохранительной деятельности Государственного департамента Соединённых Штатов. БДБ является мировым лидером в области международных исследований, анализа угроз, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, технологий безопасности и защиты людей, собственности и информации. Миссия БДБ — обеспечить безопасную среду для должностных лиц, выполняющих внешнюю политику США.

Потери личного состава 
Почти 100 сотрудников и контрактников были убиты при исполнении.

См. также 
 Министерство внутренней безопасности
 Список федеральных агентств США

Примечания

Ссылки 
 Bureau of Diplomatic Security